Acaulopage — рід грибів родини Zoopagaceae. Назва вперше опублікована 1935 року.

Класифікація 
До роду Acaulopage відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Drechsler, C.E. 1935. Some non-catenulate conidial Phycomycetes preying on terricolous amoebae. Mycologia. 27(2):176-205 - P.185

Роди грибів